Tubonemertes är ett släkte av slemmaskar. Tubonemertes ingår i familjen Dinonemertidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Slemmaskar
Tubonemertes